Hay Lin Lin è una delle protagoniste del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata, nel manga e nel videogioco.

Personalità e caratteristiche 
Ha 13 anni, lunghissimi capelli corvini e occhi neri, ed è una ragazza allegra, ottimista e impulsiva. Disegna e dipinge egregiamente ed è un'accanita lettrice di fumetti. Ha una spiccata passione per i vestiti, infatti molto spesso modifica e cuce i propri, che sono di frequente soggetto dei suoi disegni. Spesso aiuta i suoi genitori nel loro ristorante, sacrificando le uscite con le amiche, a cui tiene molto. È solita appuntarsi le cose importanti sulle mani per non dimenticarle. La sua materia preferita è arte. Ha una grande passione, trasmessale da Eric, per l'astronomia: passa ore a osservare il cielo e conosce tutte le costellazioni a memoria.

Biografia

Fumetto 
Hay Lin è una ragazza di origini cinesi, che frequenta la 2B dello Sheffield Institute insieme a Taranee e alla sua amica Irma. Vive con la sua famiglia sopra il ristorante cinese "Silver Dragon", di proprietà della famiglia. Dopo le vicende della festa di Halloween è proprio sua nonna Yan Lin a consegnare il Cuore di Kandrakar a Will e, a tutti, i poteri; a lei in particolare quello dell'Aria. In seguito, è sempre sua nonna ad affidarle la Mappa dei Dodici Portali, prima di morire. Le W.I.T.C.H. vengono poi coinvolte nella lotta contro il Principe Phobos, tiranno del Metamondo che si trova al di là della Muraglia.

Dopo la sconfitta di Phobos, Cornelia si separa dal gruppo e anche le altre Guardiane litigano spesso tra di loro, indebolendosi: Hay Lin, per esempio, non riesce più ad annullare l'invisibilità. Aiuta poi Will a introdursi nell'ufficio del capo di sua madre per rubare la domanda di trasferimento: durante l'operazione, creano inavvertitamente un Cangiante che ruba loro i poteri, lasciandole inermi. Pur senza magia, Will, Irma, Taranee e Hay Lin riescono a raggiungere Kandrakar, dove scoprono che è stata Luba a favorire la creazione del Cangiante, e riottengono i poteri. Riappacificatesi con Cornelia, le W.I.T.C.H. partono per una vacanza al mare con la famiglia di Irma: in questa occasione, apprendono del risveglio della ex-Guardiana malvagia Nerissa, che invia il suo sottoposto Khor ad uccidere Hay Lin, ma fallisce. Mentre tutte le altre W.I.T.C.H. sono tormentate dagli incubi causati da Nerissa, Hay Lin è l'unica immune al suo potere, e sente, anzi, un motivetto che scopre essere il Trillo di Nerissa, simbolo del desiderio di vendetta della ex-Guardiana.

Sconfitta Nerissa, il gruppo si divide, poiché Taranee, Cornelia e Hay Lin partono per un viaggio-studio al Redstone College. Taranee, inoltre, si prende una pausa dalle W.I.T.C.H. e viene sostituita dalla guerriera Orube: al nuovo quintetto viene assegnato il compito di negoziare con Ari, sovrano di Arkhanta, che prova un forte risentimento nei confronti di Kandrakar. Insieme a Cornelia e Taranee inizia a indagare sul professor Sylla, scoprendo che le spia. L'uomo, però, si accorge dei loro sospetti e, catturando la Goccia Astrale di Hay Lin, costringe Taranee a utilizzare i propri poteri, venendo così a conoscenza del segreto delle tre studentesse. Le Guardiane, e anche Taranee, liberano Yua, la banshee che realizza tutti i desideri di Ari, ma la creatura fa del male a Maqi e Hay Lin, insieme alle altre, cede al bambino il dono di Xin Jing per guarirlo. Intanto, le Gocce Astrali scappano, per non continuare a vivere la vita di qualcun altro. Ritrovate da Orube, l'Oracolo concede loro una nuova esistenza e le W.I.T.C.H. sono così costrette a rinunciare a loro.

Hay Lin, insieme alle altre Guardiane, viene chiamata a Kandrakar per testimoniare contro l'Oracolo, e assiste alla sua deposizione. Successivamente, insieme alle altre Guardiane va a liberare Elyon, imprigionata dal nuovo Oracolo Endarno nella Torre delle Nebbie
, e sconfigge l'uomo, che si rivela essere in realtà Phobos.

Mentre Eric decide di trasferirsi a Open Hill con i genitori, Hay Lin scopre di poter sentire le emozioni delle persone e capire, così, se mentono. Poi, con le altre W.I.T.C.H., inizia la ricerca delle pietre degli elementi per aprire il Libro degli Elementi e liberare Matt, che è stato imprigionato al suo interno. Per prendere la pietra dell'aria, scambia i poteri con Cornelia. Ottenute tutte le pietre e aperto il Libro, le W.I.T.C.H. e Orube vengono risucchiate al suo interno: qui sconfiggono l'entità che imprigionava Matt, Johnathan Ludmoore, trasformandosi negli elementi stessi.

Durante le vacanze estive, Hay Lin va a trovare Eric a Open Hill: qui la ragazza viene attaccata da un Ragorlang, una creatura d'ombra che cerca di prosciugare la sua energia vitale, ma Hay Lin viene salvata dalle amiche. Dopo molte battaglie, che vedono anche la trasformazione in un Ragorlang della stessa Hay Lin, le ragazze riescono a sconfiggere il mostro e la sua proprietaria, Tecla Ibsen. Poco dopo, Matt, inviato dall'Oracolo, ruba loro i poteri, donandogliene di nuovi, più potenti ma difficili da controllare. Per gestirli, Hay Lin deve trovarne la radice: la individua grazie al trasferimento in una nuova casa costruita per resistere ai tifoni, che la giovane si dimostra in grado di controllare, salvando Heatherfield dalla furia del vento. Insieme alle W.I.T.C.H., sconfigge la Dark Mother, imprigionandola nella roccia; poi, con i loro poteri, creano delle nuove fondamenta per la Fortezza, la cui stabilità era stata minata dalla Dark Mother.

Tempo dopo, Hay Lin comincia a fare la babysitter, scoprendo l'esistenza di alcuni bambini magici: Yan Lin affida così alle W.I.T.C.H. il compito di insegnare loro a gestire i poteri. Quando il piccolo William viene rapito da Liam e portato nel Mondo Veloce, Hay Lin aiuta Will e le altre Guardiane a salvarlo.

Successivamente, le W.I.T.C.H. vengono messe di fronte alla scelta se rinunciare ai propri poteri o compiere delle prove per essere promosse a Sovrane Magiche: accettano quest'ultima opzione e, dopo aver superato con successo i vari test, ottengono la capacità di fondersi nella guardiana Sixtar e il controllo su uno dei cinque sensi. A Hay Lin spetta l'udito.

Cartone animato 
La storia di Hay Lin nella versione animata è più o meno la stessa del fumetto, con alcune differenze.

Una mattina, sua nonna le chiede di invitare a casa loro le amiche, Irma, Taranee, Cornelia e Will, la nuova arrivata. Yan Lin rivela a tutte che loro sono le Guardiane della Muraglia: Hay Lin si rende conto che è la verità, poiché quella mattina stessa ha messo a soqquadro la stanza con un potente starnuto. Insieme alle altre, si allena nell'uso dei poteri, quando da un Portale della Muraglia appare Caleb, un ragazzo che chiede loro aiuto prima di essere catturato da un mostro. Inizia così la lotta contro Phobos, il tiranno che tiene sotto il suo giogo Meridian, da cui Caleb proviene.

Dopo la sconfitta di Phobos e la distruzione della Muraglia, Hay Lin scopre di avere un nuovo potere: l'invisibilità. La ragazza deve affrontare, oltre all'ex-Guardiana malvagia Nerissa e a Phobos, che è tornato, anche problemi sul piano personale: sua nonna Yan Lin, infatti, viene catturata da Nerissa. Hay Lin comincia anche una relazione con un nuovo compagno di scuola, Eric Lyndon.

Famiglia e affetti 
Hay Lin è profondamente legata alla nonna, che è stata una Guardiana come lei, e soffre molto per la morte della donna, provando invece una grande felicità quando la ritrova a Kandrakar. Il suo legame con la nonna è talmente forte che la ragazza si sente tradita scoprendo che Yan Lin, durante la questione di Endarno, ha contattato più volte Will mentre ha mantenuto il silenzio con lei.

Nel gruppo delle Guardiane, va più d'accordo con Irma.

Ha un ottimo rapporto anche con i propri genitori, Joan e Chen, e non sopporta di dover mentire per nascondere la sua doppia vita.

Nel corso della storia si innamora di Eric Lyndon, un nuovo studente, che poi le annuncia di doversi trasferire in un'altra città. La ragazza vorrebbe impedirglielo, ma capisce di non potergli chiedere di scegliere tra lei e la sua famiglia, così non gli dice niente, ma soffre molto. Eric, intuendo cosa provi, le presta il computer portatile di sua madre, così possono tenersi in contatto tramite e-mail, e talvolta si scrivono lettere e si telefonano.

Nell'albo numero 103 si prende una cotta per Vincent Cohen, un ragazzo membro di una band di Heatherfield, e inizia a cambiare il proprio look per conquistarlo, pur sapendo che a lui piace Airin, con lui nella band. Grazie alle amiche supera la delusione.

Nell'albo numero 119 si innamora di Wesley Hamp, un ragazzo che suona il flauto traverso in un'orchestra e che ricambia i suoi sentimenti, dedicandole un brano scritto da lui e intitolato "Musica nell'aria". I due poi cominciano a uscire insieme.

Poteri e abilità 
Hay Lin è la guardiana dell'Aria. Condivide alcuni poteri con le sue compagne (come l'invisibilità, la telepatia e il teletrasporto), mentre ne ha alcuni solo suoi:
 Volo
 Levitazione
 Assorbire i ricordi di altre persone attraverso i suoni
 Creare tempeste, tifoni e brezze
 Creare bolle d'aria per viaggiare sott'acqua
 Isolare acusticamente una stanza
 Sentire se una persona mente
 Udito potenziato

Nella serie animata, non è l'unica Guardiana che può volare, ma possono farlo tutte, al contrario del fumetto. Sempre nel cartone, è l'unica in grado di usare l'invisibilità, ma può trasmetterla alle amiche, e ha poteri di previsione attraverso i sogni.

Note

Collegamenti esterni 
 

 
Personaggi di W.I.T.C.H.
Studenti immaginari
Artisti immaginari